Andrychów (plaats), plaats in Polen
 Andrychów (gemeente), gemeente in Polen